Klagenfurter Vorstadt ist der Name folgender Siedlungen in Österreich:
 Klagenfurter Vorstadt (Sankt Veit an der Glan), im Gemeindegebiet von Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Klagenfurter Vorstadt (Villach), im Gemeindegebiet von Villach, Kärnten
 Klagenfurter Vorstadt (Völkermarkt), im Gemeindegebiet von Völkermarkt, Kärnten